De German Darts Championship 2016 was het laatste van tien European Tour evenementen van de PDC Pro Tour 2016. Het toernooi werd gehouden van 14 tot 16 oktober in Halle 39, Hildesheim.

De Engelsman Alan Norris won het toernooi door Jelle Klaasen met 6-5 te verslaan.

Prijzengeld 
Het totale prijzengeld bedroeg net als het voorgaande jaar £115.000.

Gekwalificeerde spelers
De 48 gekwalificeerde spelers bestonden uit de top 16 van de PDC ProTour Order of Merit op 27 juli 2016. Deze 16 spelers waren ook direct de geplaatste spelers van het toernooi en stroomden pas in de tweede ronde van het toernooi in. De overige 32 plaatsen gingen naar de spelers van drie kwalificatie evenementen; 20 naar de UK Qualifier (gehouden in Barnsley op 5 augustus), acht naar de European Qualifier (gehouden in Sindelfingen op 15 september) en vier naar de Host Nations Qualifier (gehouden op locatie een dag voor het toernooi).

James Wade (8) was afwezig.

Schema

Dartswedstrijd in Duitsland
Darts in 2016
Sport in Hildesheim
PDC Pro Tour
Sportevenement in Nedersaksen